Dit is een lijst van planetoïden 35001-35100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (35001) - || 1978 VN4|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (35002) - || 1978 VY8|| 7 november 1978 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (35003) - || 1979 MT1|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (35004) - || 1979 MC3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (35005) - || 1979 MY3|| 25 juni 1979 || E. F. Helin, S. J. Bus
|-
| (35006) - || 1979 ON8|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (35007) - || 1979 OD11|| 24 juli 1979 || S. J. Bus
|-
| (35008) - || 1980 FZ2|| 16 maart 1980 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (35009) - || 1980 US1|| 31 oktober 1980 || S. J. Bus
|-
| (35010) - || 1981 DV1|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (35011) - || 1981 DU2|| 28 februari 1981 || S. J. Bus
|-
| (35012) - || 1981 EU2|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35013) - || 1981 EL3|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35014) - || 1981 EX5|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35015) - || 1981 EO6|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35016) - || 1981 EC7|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35017) - || 1981 EG7|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35018) - || 1981 EX9|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35019) - || 1981 EH10|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35020) - || 1981 EJ12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35021) - || 1981 ER12|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35022) - || 1981 EK13|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35023) - || 1981 EO14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35024) - || 1981 EV14|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35025) - || 1981 EA15|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35026) - || 1981 EM16|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35027) - || 1981 ET18|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35028) - || 1981 ET21|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35029) - || 1981 EM22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35030) - || 1981 EW22|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35031) - || 1981 EE23|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35032) - || 1981 EL26|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35033) - || 1981 EA27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35034) - || 1981 EF27|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35035) - || 1981 ER29|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35036) - || 1981 EC30|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35037) - || 1981 EC32|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35038) - || 1981 EL32|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35039) - || 1981 EE33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35040) - || 1981 EV33|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35041) - || 1981 ER34|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35042) - || 1981 EO36|| 7 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35043) - || 1981 EH38|| 1 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35044) - || 1981 ET40|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35045) - || 1981 EB42|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35046) - || 1981 EL43|| 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35047) - || 1981 EF44|| 6 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35048) - || 1981 EF45|| 15 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35049) - || 1981 EE46|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35050) - || 1981 EA47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35051) - || 1981 ED47|| 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (35052) - || 1982 JY1|| 15 mei 1982 || Palomar
|-
| (35053) - || 1982 UA11|| 25 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (35054) - || 1983 WK || 28 november 1983 || E. Bowell
|-
| (35055) - || 1984 RB || 2 september 1984 || E. F. Helin
|-
| (35056) Cullers || 1984 ST || 28 september 1984 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (35057) - || 1984 SP4|| 23 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (35058) - || 1985 RP4|| 12 september 1985 || H. Debehogne
|-
| (35059) - || 1986 QM1|| 27 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (35060) - || 1986 QG3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (35061) - || 1986 QL3|| 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (35062) - || 1988 EP || 12 maart 1988 || M. Inoue, O. Muramatsu
|-
| (35063) - || 1988 FD || 16 maart 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (35064) - || 1988 RE10|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (35065) - || 1988 SU1|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (35066) - || 1988 SV1|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (35067) - || 1989 LL || 4 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (35068) - || 1989 SF4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (35069) - || 1989 SH4|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (35070) - || 1989 TE3|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (35071) - || 1989 TE5|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (35072) - || 1989 TX6|| 7 oktober 1989 || E. W. Elst
|-
| (35073) - || 1989 TG16|| 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (35074) - || 1989 UF1|| 25 oktober 1989 || Y. Oshima
|-
| (35075) - || 1989 XW1|| 2 december 1989 || E. W. Elst
|-
| (35076) - || 1990 BA1|| 21 januari 1990 || T. Seki
|-
| (35077) - || 1990 OT2|| 30 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (35078) - || 1990 QB7|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (35079) - || 1990 QR7|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (35080) - || 1990 QH8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (35081) - || 1990 QT8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (35082) - || 1990 RJ3|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (35083) - || 1990 SP6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (35084) - || 1990 SP9|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (35085) - || 1990 SL11|| 16 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (35086) - || 1990 TW8|| 14 oktober 1990 || A. Mrkos
|-
| (35087) - || 1990 UE5|| 16 oktober 1990 || E. W. Elst
|-
| (35088) - || 1990 VU4|| 15 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (35089) - || 1990 WH1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (35090) - || 1990 WR1|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (35091) - || 1990 WC2|| 18 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (35092) - || 1990 WK6|| 21 november 1990 || E. W. Elst
|-
| (35093) - || 1991 EH1|| 14 maart 1991 || T. Seki
|-
| (35094) - || 1991 GW2|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (35095) - || 1991 GY3|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (35096) - || 1991 GV4|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (35097) - || 1991 GS5|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (35098) - || 1991 GB7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (35099) - || 1991 GY7|| 8 april 1991 || E. W. Elst
|-
| (35100) - || 1991 NK || 8 juli 1991 || E. F. Helin|}

Planetoïdenlijsten